Intermec Inc. — крупный производитель и поставщик оборудования для автоматической идентификации.

История компании 
 1966 год — основана компания Interface Mechanisms
 1982 — переименование в Intermec Corporation
 1991 — приобрела Litton Industries, Inc.
 1994 — перешла в собственность к Western Atlas Inc., дочерней компании Litton
 1997 — перешла в собственность к UNOVA, Inc., дочерней компании Western Atlas
 1997 — приобрела Norand и UBI (United Barcode Industries)
 1997 — приобрела патент у IBM
 1998 — приобрела UHF RFID-бизнес компании Amtech Corporation (Amtech Transportation Systems)
 2006 — UNOVA, Inc. стала Intermec, Inc., сохранив Intermec Technologies как дочернюю компанию
 2013 — Intermec, Inc. вошла в состав Honeywell Scanning and Mobility

Оборудование 

Оборудование Intermec используется в различных сферах деятельности и промышленностях, однако наибольшие силы компания сосредоточила на автоматизации цепочек поставок в различных производствах, в складском деле, в сфере дистрибуции, розничной торговли, транспортировки и логистики, а также в секторе сервисного выездного обслуживания. Компании Intermec принадлежат более 10 % патентов RFID (радиочастотной идентификации).

В список основного производимого оборудования входят:

 Сканеры штрих-кода
 Терминалы сбора данных
 RFID (радиочастотная идентификация) считыватели, принтеры, теги и этикетки
 Принтеры этикеток и расходные материалы для них
 Беспроводные сети

Также компания предоставляет:

 Программное обеспечение и утилиты
 Профессиональные технические услуги
 Техническая поддержка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Организации по алфавиту
Компании США